Пожа́рское — название населённых пунктов:

Россия 
 Пожарское — деревня в Юрьянском районе Кировской области.
 Пожарское — село в Пожарском районе Приморского края.
 Пожарское — село в Холмском городском округе Сахалинской области.
 Пожарское — село в Переславском районе Ярославской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Пожарское — село в Симферопольском районе.

См. также 
 Пожарское княжество
 Пожарское сельское поселение
 Пожарский (значения)